Sotto Frua (Unter der Frütt in tedesco) è una frazione del comune di Formazza (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola).

Frazioni di Formazza